Бібліотека № 129 для дітей Оболонського району м.Києва.

Адреса 

04209 м.Київ вул. Героїв Дніпра, 35 тлф 412-23-96

Характеристика 

Площа приміщення бібліотеки — 109 м², книжковий фонд — понад 21,1 тис. примірників. Щорічно обслуговує 3,5 тис. користувачів, кількість відвідувань за рік — 27,0 тис., книговидач — 73,0 тис. примірників.

Історія бібліотеки 

Заснована в 1985 році. Бібліотека бере участь в усіх загальнодержавних та регіональних соціальних програмах «Діти України», «Турбота», «Молодь України» тощо. Партнери бібліотеки: Центр соціальної допомоги «Джерела», державний центр захисту жінок і дітей «Двері надії».

Посилання 

 Публічні бібліотеки Києва: Довідник. — 2-е вид., допов. — К., 2004. — 96 с.: іл.
 Бібліотека ім. Лесі Українки
 Централізована бібліотечна система Оболонського району 

Засновані  в Україні 1985
Бібліотеки Оболонського району
Бібліотеки України для дітей
Публічні бібліотеки Києва